Гаранча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаранча, Анита (1949—2015) — советская и латвийская певица и педагог по вокалу, мать певицы Элины Гаранча.
 Гаранча, Элина (род. 1976) — латвийская певица (меццо-сопрано).